Biografies
 Antoni Pladevall i Font (Taradell, 1934), historiador
 Enric Pladevall i Vila (Vic, 1951), escultor
 Pere Pladevall i Vallcorba (1964), alcalde de Sant Feliu de Codines del 2007 en endavant

 Geografia
 Pladevall, nucli de població de La Cellera de Ter
 Veïnat del municipi de Les Preses